Polizeipräsidium Alexanderplatz steht für:

 Polizeipräsidium Alexanderplatz (1890–1945) (Rote Burg), Polizeipräsidium an der Alexander-/Dircksenstraße, Berlin 
 Polizeipräsidium Alexanderplatz (1951–1990), Polizeipräsidium in der Keibelstraße, Berlin